Устанóвка — термін з різними значеннями:

В гуманітарних та суспільних науках:

 Установка (в психології)
 Установка (в соціології)
 Установка етнічна

В техніці:

 Бурова установка
 Бурошнекова установка
 Зневоднююча установка
 Насосна установка
 Вентиляторна установка
 Вибухонебезпечна установка
 Шахтна компресорна установка
 Пілотна установка
 Полігонна установка
  
В музиці (музичні інструменти):

 Ударна установка